

Poprawna wersja

 Valparaíso – miasto w Chile
 Valparaíso – region administracyjny w Chile
 Valparaíso – miasto w Meksyku
 Valparaíso – miasto w Kolumbii

Miejscowości w USA:
 Valparaiso – miasto w stanie Floryda, w hrabstwie Okaloosa
 Valparaiso – miasto w stanie Indiana, w hrabstwie Porter
 Valparaiso – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Saunders